Мо — система тибетського гадання.
 Мо — діалектне вставне слово, що означає «може».
 も або モ (/mo/; МФА: [mo] • [mo̜ ̞]; ) — склад в японській мові, один зі знаків японської силабічної абетки кана.

Топонім 

 Мо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.
 Мо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя.
 Мо () — муніципалітет у Франції, у регіоні  Бургундія, департамент Ньєвр.
 Мо — притока річки Санкош.

Особи 
 Акуль-Мо'-Наб
 К'ініч-Яш-К'ук'-Мо
 Мо-цзи — китайській філософ.
 Мо Фара — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Мо Говард — американський комедійний актор.
 Мо Лімей — Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1987.
 Мо Джонстон — шотландський футболіст, нападник.
 Мо Брукс — американський політик-республіканець.
 Мо-ді (династія Цзінь) — останній імператор держави Цзінь 9 лютого 1234 року.
 Мо Янь — сучасний китайський письменник.
 Робін А Мо-Сантос — американська волейболістка, олімпійська медалістка.

Абревіатури 
 МО (міжнародна одиниця) — одиниця вимірювання речовини в фармакології
 МО — офіційно не затверджена абревіатура Міністерство Оборони

Інше 
 Мо Сизляк  — один з вигаданих персонажів мультсеріалу «Сімпсони».
 Метод МО ЛКАО — квантово-хімічний метод розрахунку електронної структури молекул.
 «МО Беджая» — професіональний алжирський футбольний клуб з міста Беджая.
 ГЕС Тхак-Мо — гідроелектростанція у південній частині В'єтнаму.

Див. також 
 Мо (прізвище)

Примітки